klembord (voorwerp), een voorwerp om papier vast te houden
klembord (computer), een tijdelijk geheugen op de computer